Улица Шостако́вича — название улиц в различных населённых пунктах России, названных в честь композитора Д. Д. Шостаковича.

Россия 
 Улица Шостаковича — улица в Самаре.
 Улица Шостаковича — улица в Санкт-Петербурге.

Улицы, названные в честь композиторов